dwór – pole, przestrzeń znajdująca się na zewnątrz obiektu budowlanego
 Dwór (społeczność) – właściciele majątku ziemskiego, jego mieszkańcy i pracownicy
 Dwór monarszy – najbliższe otoczenie osoby panującej bądź jej siedziba
 Dwór (posiadłość) – posiadłość ziemska wraz z kompleksem zabudowań mieszkalnych i gospodarczych
 Dwór (budynek) – obszerny budynek mieszkalny (zazwyczaj z gankami i alkierzami)
 Polski dwór szlachecki – wiejska siedziba ziemiańska
 Dwór na kopcu – obiekt o cechach mieszkalnych i obronnych
 Dwór obronny – obiekt o cechach mieszkalnych i obronnych

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 132, w tym 2 podstawowe

 Dwór – część miasta Dukla
 Dwór – część miasta Jedlicze
 Dwór – część miasta Rudnik nad Sanem
 Dwór – część miasta Strzyżów
 Dwór – część miasta Szczebrzeszyn

Zobacz też 
 Budynki

 Miejscowości lub ich części
 VII Dwór – jedna z 34. dzielnic Gdańska
 Biały Dwór – wiele miejscowości
 Czarny Dwór – nieformalna część Gdańska
 Czarny Dwór – dzielnica Legnicy
 Czerwony Dwór – wiele miejscowości
 Gromada Nowy Dwór – wiele miejscowości
 Księży Dwór – wiele miejscowości
 Leśny Dwór – wiele miejscowości
 Mokry Dwór – wiele miejscowości
 Moryń-Dwór – osada w woj. zachodniopomorskim
 Nieciecz-Dwór – wieś sołecka w woj. mazowieckim
 Nowy Dwór – wiele miejscowości
 Nowy Dwór Gdański – miasto w woj. pomorskim
 Nowy Dwór Mazowiecki – miasto w woj. mazowieckim
 Starzyński Dwór – wieś kaszubska w woj. pomorskim
 Sawice-Dwór – wieś w woj. mazowieckim
 Suchy Dwór – wiele miejscowości
 Wysoki Dwór – litewskie miasteczko w okr. wileńskim
i inne

 W kulturze i sztuce
 Dwór cierni i róż – amerykański cykl powieści aut. Sarah J. Maas
 Nawiedzony dwór – amerykański film z 2003 z Eddim Murphy'm
 Niesamowity dwór – powieść Zbigniewa Nienackiego z 1969
 Stary dwór Shoscombe – opowiadanie o Sherlocku Holmesie
 Straszny dwór – opera Stanisława Moniuszki skomp. w l. 1861–1864
 Zaklęty dwór – powieść Walerego Łozińskiego z 1859
 Zaklęty dwór (serial telewizyjny)

 Inne
 Dwór Artusa – międzynarodowe zawody szermiercze
 Gościnny Dwór – obiekt handlowy w Warszawie w l. 1841–1939
 Zakłady Górnicze Nowy Dwór – kopalnia rud cynku i ołowiu w l. 1881–1978
 Dwór Karwacjanów – galeria sztuki, oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 Dworek – wiele znaczeń

Przypisy